Cyrestis kransi är en fjärilsart som beskrevs av Jurriaanse 1920. Cyrestis kransi ingår i släktet Cyrestis och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
kransi